Sox steht für:
 Sox-2, ein Gen und das dazugehörige Protein
 Boston Red Sox, US-amerikanisches Baseball-Team
 Chicago White Sox, US-amerikanisches Baseball-Team
 Mesa Solar Sox, US-amerikanisches Baseball-Team
 Pawtucket Red Sox, US-amerikanisches Baseball-Team
 Sydney Blue Sox, australisches Baseball-Team

Sox ist der Familienname folgender Personen:
 Ronnie Sox (1938–2006), US-amerikanischer Rennfahrer

SOX steht für:
 Sarbanes-Oxley Act, US-amerikanisches Bundesgesetz

SoX steht für:
 Sound eXchange, Kommandozeilen-Programm zur Bearbeitung von Audiodaten, siehe SoX

SOx steht für:
 Schwefeloxide

sox steht für:
 So (Sprache, Kamerun) (ISO-639-3-Code), eine der Makaa-Njem-Sprachen innerhalb der Bantusprachen

Siehe auch:
 Soʻx
 Socks

Abkürzung